NGC 4336 (другие обозначения — IC 3254, UGC 7462, MCG 3-32-20, ZWG 99.35, PGC 40231) — галактика в созвездии Волосы Вероники.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4336
Волосы Вероники (созвездие)